Stati Uniti d'America
 Fairland – census-designated place della Contea di Shelby, Indiana
 Fairland – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
 Fairland – città della Contea di Ottawa, Oklahoma